Nicchia – elemento architettonico
 Nicchia ecologica – posizione di una specie (o di una popolazione) all'interno di un ecosistema
 Nicchia di mercato – parte di mercato che la concorrenza non ha ancora raggiunto o in cui non soddisfa la domanda

Pagine correlate

 Nicchio